Лятиф Гусейн оглы Кери́мов (; ) — азербайджанский художник-орнаменталист, ковроткач, искусствовед, известный своим вкладом в ковроткачество Азербайджана и другие различные отрасли искусства. Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), Народный художник Азербайджанской ССР (1960). Лауреат Сталинской премии первой степени (1950). Член КПСС с 1945 года.

Биография

Ранние годы 
Лятиф Керимов родился 4 (17 ноября) 1906 года в Шуше, в Елизаветпольской губернии Российской империи. Его отец, Мешади Гусейн, был шляпным мастером, мать, Телли, — ковроткатчихой. В 1910 году семья переехала в Иран, в город Мешхед и поселилась в карабахском квартале. После окончания местного медресе в возрасте 14 лет Лятиф Керимов начал работать в магазине ковров и обучаться искусству ковроткачества (пойдя по стопам своей матери). Путешествовал по всему Ирану, демонстрируя свои ковры. Кроме того, у Керимова было много разнообразных интересов от бокса и литературы до исполнительского искусства. Советское консульство в Тегеране предложило ему стать членом русского культурного клуба, где он впоследствии играл в пьесах Узеира Гаджибекова и учредил хор Азербайджана.

Начиная с конца 1920-х годов Керимов принимал участие в движении за социальные права, требуя от имени ткачей Мешхеда восьмичасового рабочего дня и улучшения условий труда. В 1929 году был направлен в служебную командировку в Афганистан, чтобы содействовать роли театрального искусства. Однако Керимов вернулся в Иран два месяца спустя, не в состоянии выдержать суровые условия жизни в Афганистане. В том же году он получил советское гражданство, и правительство Ирана предоставило ему возможность переезда в Советский Союз, которoе Керимов принял.

Советский период 
По приезде в СССР Лятиф Керимов поселился в своем родном городе Шуше и женился на девушке по имени Шовкет. Был назначен инструктором по импорту в ковровой фабрике. Кроме того, основал и проводил курсы ковроткачества по иранской методике, которая до того момента была неизвестна карабахским ткачам. Для студентов, которые были неграмотны и не могли делать заметки, он сочинял лирические гошма (произведения азербайджанского поэтического жанра), чтобы помочь им запомнить ткацкие технологии. Позднее создал аналогичные курсы в Губе и Баку. Лятифом Керимовым в этот период были подготовлены многочисленные учебные пособия по технологии, усовершенствованию техники машинного ковроделия, разработана принципиально новая стилистика орнаментов и колористика ковров. Все это сыграло немаловажную роль при создании в 1935 году Гянджинской машинной ковровой фабрики.

Помимо ковров, Керимов успешно работал с ювелирными изделиями, занимался резьбой по дереву, декоративным интерьером зданий. В 1937 году был привлечён к работе над азербайджанским залом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки вместе с Рустамом Мустафаевым. В 1940-х, когда Керимов занимался украшением интерьера Музея азербайджанской литературы имени Низами, c началом Великой Отечественной войны он был приглашен на Азербайджанское государственное радио в качестве диктора выпусков новостей. 

В 1945 году был назначен заведующим кафедрой изобразительного искусства в Институт архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азербайджана. 

В период с 1947 по 1977 год составил словарь восточной музыки.

В 1954 году организовал свою первую персональную выставку, которая включала ковры, архитектурные украшения, резьбу по дереву, фарфоровые вазы, ювелирные изделия, графические элементы. 

В 1955 году удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджана». Его усилиями и на его энтузиазме в 1967 году был создан Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства в городе Баку, первый музей такого рода в мире. Музей был назван в его честь в 1991 году.

Некоторые из сотканных Керимовым ковров хранятся в музеях Анкары, Стамбула и Тегерана.

Библиография 
В 1961 году вышел первый том книги Керимова «Азербайджанский ковер». В книгу вошли итоги более 35-летних исследований автора по восточным коврам. В книге была дана расшифровка более 1300 разновидностей и элементов ковровых орнаментов, была дана точная классификация и характеристика азербайджанских ковров. Эта книга стала настольной для многих ковроделов, частных коллекционеров и специалистов по восточному ковру. В 1983 году был издан второй и третий тома книги Лятифа Керимова «Азербайджанский ковер», в которых была доказана принадлежность Азербайджану многих ковров персидской и кавказской группы, получивших мировую славу. Для огромного количества ковров были изданы идентификационные паспорта, для сотен из них была установлена подлинная страна-производитель, более того — народ-создатель.

Огромную роль сыграла книга и в издании книги «Карта восточных ковровых пунктов» — она была издана в Англии в 1974 году. Главным консультантом издания был Лятиф Керимов, идея создания книги-карты была выдвинута Лондонской компанией Восточного коврового объединения «OSM». В 2001 году, уже после смерти Керимова, на основе созданных им ковров, дизайнерских проектов и совместных ранних исследований авторов, швейцарским издательским домом Улмке была издана книга Сиявуша Азади, Лятифа Керимова и Вернера Золлингера «Азербайджанские кавказские ковры».

Награды и премии 
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1957 и 1976)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Орден «Знак Почёта» (1946)
 Народный художник Азербайджанской ССР (1960).
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955).
 Сталинская премия первой степени (1950) — за ковёр, посвящённый 70-летию И. В. Сталина (1949).

Память 
В 2006 году президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ о праздновании сотой годовщины рождения Лятифа Керимова, при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Национальной Академии наук Азербайджана. В том же году 100-летие мастера коврового искусства было включено в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2006—2007 годы.

Сотканные ковры 

Полный перечень ковров, созданных Лятифом Керимовым:
 Ковер «Афшан», 1931 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Афшан», 1932 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Дерйанур», 1934 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Турунджлу», 1936 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Ленин и Сталин», 1936 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Турунджлу», 1937 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Беседа визиря с Нуширваном Справедливым», 1939 год. Совместная работа с Казымом Казымзаде. Государственный музей литературы им. Низами, Баку.
 Ковер «Сталин», 1939 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Ширин, поднимающаяся на гору Бисутун для встречи с Фархадом», 1939 год. Совместная работа с Газанфаром Халыговым. Государственный музей литературы им. Низами, Баку.
 Ковер «Меджнун среди диких зверей», 1939 год. Государственный музей литературы им. Низами, Баку.
 Ковер «Искендер и Нушаба», 1939 год. Совместная работа с Мамедали Шириновым. Государственный музей литературы им. Низами, Баку.
 Ковер «Низами», 1941 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Джафар Джаббарлы», 1947 год. Азербайджанский музей истории, Баку.
 Ковер «70-летие Сталина», 1949 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «30- летие СССР», 1952 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Хлопковый узор», 1952 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Агаджлы», 1953 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Карабах», 1955 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Автопортрет», 1956 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Ленин», 1957 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Афшан», 1957 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Минели», 1959 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Ислими бендлик», 1960 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Нариман Нариманов», 1960 год. Азербайджанский музей истории, Баку.
 Ковер «Ислими», 1961 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Лечек-турундж», 1962 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Юрий Гагарин, первый космонавт СССР», 1962 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Космонавт Герман Титов», 1963 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Эйри золаглы», 1964 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Агаджлы», 1965 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Памбык», 1965 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Весна», 1966 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Весна», 1967 год. Государственный музей изобразительного искусства им. Р. Мустафаева, Баку.
 Ковер «Молла Панах Вагиф», 1969 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Насими», 1970 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Царство зверей», 1973 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Физули», 1973 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Аджеми Нахчивани», 1974 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Агаджлы», 1974 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Аджеми Нахчивани», 1975 год. Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж.
 Ковер «Шах Исаил Хатаи», 1975 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Шеби-Хиджран», 1975 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Шах Исаил Хатаи», 1975 год. Дворец Ширваншахов, Баку.
 Ковер «Сафиаддин Урмави», 1975 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Царство зверей», 1976 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Насими», 1976 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Вторая весна», 1976 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Йени-чичи», 1976 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Кетебели», 1977 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Памбык», 1977 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Валентина Терешкова», 1979 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «60-летие Азербайджанской ССР», 1981 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Песня лет», 1981 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Шах Исаил Хатаи», 1981 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Лечек-турундж», 1982 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «60-летие СССР», 1982 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.
 Ковер «Центры ковроткачества Азербайджана», 1984 год. Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, Баку.

Примечания

Комментарии

См. также 
 Азербайджанский ковер
 Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства

Ссылки 
 Некролог

Ковроткачи Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Искусствоведы Азербайджана
Искусствоведы СССР